Dieser Artikel beschreibt das Dameneinzel der French Open 1968.

Titelverteidigerin war Françoise Dürr. Das Finale bestritten Nancy Richey und Ann Jones, das Richey in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1968